Уч-Дере́:

 Уч-Дере — микрорайон в Лазаревском районе города Сочи.
 Верхнее Учдере
 Культурное Уч-Дере
 Нижнее Учдере
 Уч-Дере — озеро.
 Уч-Дере — река, впадающая в Чёрное море.
 Уч-Дере — платформа Северо-Кавказской железной дороги.